EEST steht für:
 Eastern Europe Summer Time, osteuropäische Zeitzone entsprechend UTC+3
 Bahnhof Essen-Steele (DS100-Code)

Abkürzung